Un ragazzo (About a Boy) – romanzo di Nick Hornby del 1998
 About a Boy - Un ragazzo (About a Boy) – film del 2002 diretto da Chris Weitz e Paul Weitz
 About a Boy – album di Badly Drawn Boy del 2002, colonna sonora del film omonimo
 About a Boy – serie televisiva statunitense